Označení USS Bainbridge neslo v historii amerického námořnictva pět plavidel:

 USS Bainbridge (1842) – 12dělová briga (1842 – 1863)
 USS Bainbridge (DD-1) – torpédoborec stejnojmenné třídy (1902 – 1919)
 USS Bainbridge (DD-246) – torpédoborec třídy Clemson (1920 – 1945)
 USS Bainbridge (CGN-25) – jaderný torpédoborec, později křižník (1962 – 1996)
 USS Bainbridge (DDG-96) – torpédoborec třídy Arleigh Burke (2005 – dodnes)